Plaats in Indonesië
 Medalem (Kradenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Medalem (Modo), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Medalem (Tulangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java